Chef des Generalstabes steht für:
 Chef des Generalstabes (Frankreich), ranghöchster Soldat der französischen Streitkräfte
 in Österreich ist der Chef des Generalstabes der ranghöchste Soldat des Bundesheeres, siehe Ranghöchste Offiziere des Bundesheeres seit 1956